David Burns puede hacer referencia a:
 David Earl Burns, baloncestista estadounidense.
 David Burns, actor estadounidense.
 David D. Burns, psicoterapeuta estadounidense.
 David Burns, futbolista inglés.